Rose Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rose Hill Historic District (Iowa), ID-Nr. 02001022
 Rose Hill Historic District (Kentucky), ID-Nr. 82001578